Antal László (1922) színművész
 Antal László (1924–1996) szerkesztő, műfordító
 Antal László (1926) helytörténész
 Antal László (1928) tartósítóipari üzemmérnök
 Antal László (1930–1993) nyelvész
 Antal László (1931–2010) magyar származású brit sportlövő, olimpikon 
 Antal László (1942-2016) ötvös
 Antal László (1943–2008) közgazdász
 Antal László (1960) tekvandózó, állatorvos
 Antal László Junior Prima díjas hidrobiológus

Jegyzetek